Джаз в Екатеринбурге объявился ещё в Свердловске в 1960-х годах. Появились музыканты, организовывались полуподпольные концерты. В Свердловске выросли, например, Владимир Чекасин (теперь – Вильнюс, Литва), Владимир Толкачёв (Новосибирск), Владимир Пресняков-старший (Москва), Новосельский Александр Евгеньевич (Крым),Михаил Агрэ (Израиль), Валерий Фёдоров (Франция), Евгений Писак (Израиль).

В середине XX века в городском саду Вайнера давал концерты биг-бенд Владимира Турченко, заслуженного работника культуры РСФСР. В Уральском политехническом институте (УПИ) в 1960-1970-е годы действовал, с участием автора, биг-бенд «Эврика» (Игорь Ёлкин), на физико-техническом факультете – оркестр Анатолия Зацепина. Были биг-бенды в других ВУЗах, в Уральском горном университете биг-бенд существует и сегодня (Владимир Брюханов). В Центральном парке летом играет биг-бенд Александра Котлярова. Военные оркестры исполняют биг-бендовый репертуар.

В 2001 году джазовый тромбонист, композитор, аранжировщик и дирижёр Виталий Владимиров создал на базе Свердловского музыкального училища имени П.И. Чайковского Биг-бенд. Оркестр успешно реализует различные авторские проекты, помимо чисто джазовых экспериментирует в области симфо-джаза и этно-джаза. В 2011 году выпущен авторский диск под названием «Secret message». В 2012 году Биг-бенд выступил на сцене Концертного зала Маклецкого с одной из ведущих джазовых вокалисток современности Николь Генри.

Современное развитие 
В настоящее время в Екатеринбурге постоянно действует биг-бэнд Уральского государственного театра эстрады под руководством Заслуженного артиста России Николая Баранова. В самое настоящее время (декабрь 2021) биг-бэнд Уральского государственного театра эстрады уже несколько лет как успешно ликвидирован местными культурными властями.  В мире известен трубач Сергей Пронь, гастролирующий в стране и за рубежом, руководитель квартета Европейского джаза (Александр Титов — фортепиано, Аркадий Балакин — контрабас, Юрий Ковалевский — барабаны). Периодически выступает симфо-джазовый состав тромбониста, преподавателя Виталия Владимирова, задумывающего и реализующего различные проекты. В городе известны активной работой на концертах и частных мероприятиях такие ансамбли, как «Moby J» с участием Марка Иванцова (саксофонист, дирижер биг-бенда театра эстрады), оркестр «David Orchestra» Игоря Паращука (саксофонист-кларнетист), трио «Free-Spoken Band» (Игнат Кравцов, Антон Ильенков, Александр Булатов). Активно работает множество неназванных на этой странице музыкантов (инструменталистов и вокалистов) разных направлений (свинг, би-боп, современный джаз), создающих разнообразные альянсы. Происходят гастрольные выступления действующих составов и музыкантов из России, США, Франции, Германии, из Средней Азии.

С 1988 года действует, гастролирует в России и других странах Джаз-хор Свердловской государственной детской филармонии. С 2003 года проводится Екатеринбургский открытый детско-юношеский конкурс эстрады и джаза «РИТМ-ЭКСПРЕСС».

В последние годы (2007−2011) в городе заметно оживилась и расширилась джазовая жизнь. К театру эстрады, к историческому залу Маклецкого училища имени П.И.Чайковского, к залу филармонии, к разовым для джаза сценам Окружного дома офицеров, Дворца молодёжи, кино-концертного зала «Космос», Камерного театра присоединились первый в городе профессиональный Джаз-клуб Екатеринбурга EverJazz и залы Центра культуры «Урал». Теперь джазовые концерты с участием городских и гастролирующих исполнителей происходят по несколько раз каждую неделю, особенно в «Everjazz».

Джазовые фестивали 
В Екатеринбурге проводятся джазовые фестивали. В течение двадцати лет, в основном в театре эстрады, Николаем Головиным осуществлено девятнадцать ежегодных проектов фестиваля «Джаз Транзит», ведущими которого в разные годы выступали знаменитые деятели российского джаза Алексей Баташев и Михаил Митропольский. Н. Головиным трижды проведены фестиваль «Джаз, рожденный в СССР» и, многократно, детский фестиваль «Тинейджер-джаз». С 2011 года в театре эстрады проводится фестиваль PROJAZZ. В Свердловской филармонии под руководством московского пианиста Даниила Крамера проводится фестиваль «Снежный джаз», распростершийся на несколько регионов страны. Фестивали проводит клуб «Everjazz».

Джаз в екатеринбургских СМИ 
В городе живут и работают, с середины XX века по сей день, люди, посвятившие свою жизнь или её существенную часть организационной, публицистической, коллекционной деятельности в джазе. В их число входят Геннадий Сахаров, Валентин Морозов, Борис Демидов, Александр Власов, Валерий Чернавин.

В интернете действуют сайты Уральского государственного театра эстрады, Центра культуры «Урал», Свердловской филармонии, джаз-клуба «Everjazz», посвященные своим мероприятиям, а также сайт "Все о черной музыке в Екатеринбурге". На некоммерческих страницах «Джаз в Екатеринбурге» интегрально отражается жизнь джаза в городе, с концертами и фестивалями, взлётами и утратами.

Музыка в Екатеринбурге
Джаз в России